El término Tlacotepec es un topónimo náhuatl que en español quiere decir En el cerro partido. Es también el nombre de algunas localidades y municipios en México:

 Tlacotepec, población del estado de Guerrero.
 Tlacotepec, población en el municipio de Zacualpan de Amilpas, en el estado de Morelos.
 Tlacotepec de Mejía, municipio del estado de Veracruz.
 Tlacotepec de Porfirio Díaz, población cabecera del municipio de San Sebastián Tlacotepec en el estado de Puebla.
 Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, municipio del estado de Puebla.
 Tlacotepec de Benito Juárez, localidad del estado de Puebla en el que está el santuario del señor del calvario uno de los más importantes de puebla y México
 San Sebastián Tlacotepec, municipio del estado de Puebla.
 San Pedro Tlacotepec, localidad del municipio de Xaloztoc en el estado de Tlaxcala.
 Magdalena Tlacotepec localidad del estado de Oaxaca